Расположение Гомеля в Восточной Белоруссии стало причиной того, что все основные политические и военные события в регионе так или иначе захватывали город. Несмотря на более чем 860-летнюю историю, все памятники установлены после Великой Отечественной войны, разрушившей город практически полностью.

Примечания

Литература 
 Гомель. Энциклопедический справочник. — Мн.: БелСэ, 1991. — 527 с.

Ссылки 
 Памятники Гомеля на www.gorodgomel.by
 Памятники Гомельщины 

Памятники Гомеля
Гомель